Le Parti allemand peut renvoyer aux entités suivantes :
 le Parti allemand hanovrien ;
 le Parti allemand ;
 le Parti allemand, parti politique fondé en 1866 au royaume de Wurtemberg ;
 le , parti politique néonazi (1946-1950) ;
 le  ;
 le  ;
 le Parti allemand du forum ;
 le Parti allemand (Roumanie) ;
 le Parti allemand (Slovaquie), parti politique satellite du parti national-socialiste des travailleurs allemands ;
 le  ;
 le  ;
 le Parti allemand des Sudètes.